Die Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften werden vom Internationalen Skiverband FIS veranstaltet. Die Sportler messen sich aktuell beim Freestyle-Skiing in den Disziplinen Aerials, Moguls, Halfpipe, Dual Moguls und Skicross. In vergangenen Jahren wurden auch Wettbewerbe in der Disziplin Ballett ausgetragen.

Geschichte der Weltmeisterschaften 

Die Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften wurden ab 31. Januar 1986 im französischen Wintersportort Tignes veranstaltet.

Die Weltmeisterschaften von 1988 fanden während der Olympischen Spiele in Calgary statt und dienten als Demonstrationsbewerbe für die Aufnahme als olympische Sportart. Seit Einführung der Weltmeisterschaften gibt es kontinuierlich Änderungen bezüglich Austragungsmodus und Anzahl der Bewerbe. Bei den Weltmeisterschaften von 1986 bis 1997 wurden die so genannten „klassischen“ Bewerbe ausgetragen. Diese umfassten die Bewerbe Buckelpiste, Springen, Ballett und Kombination, wobei die Kombinationswertung aus der Addierung der drei übrigen Konkurrenzen bestand.

Auf Grund des mangelnden Interesses nahm man 1997 die Kombination aus dem Programm. In Meiringen 1999 feierte die Doppelbuckelpiste (Dual Moguls) ihre Premiere und es gab vorübergehend wieder vier Disziplinen. Nachdem wegen zu geringem Publikumsinteresse und auf Druck der nationalen Skiverbände auch das Ballett (Acro) aus dem Programm gestrichen wurde, beschränkte sich die Anzahl der Bewerbe wiederum auf drei. Nach einer kurzen Bedenkpause beschloss die FIS, sich an die Interessen der neuen Generation von Freestylern anzupassen. Auf dem FIS-Kongress von 2002 trug man dieser Entwicklung Rechnung und nahm die boomenden Disziplinen Skicross und Halfpipe ins Weltcup- und Weltmeisterschaftsprogramm auf. Beide Wettbewerbe wurden in der Saison 2002/03 erfolgreich in das Weltcupgeschehen eingebunden und feierten ihre Weltmeisterschaftspremiere 2005 in Ruka. 2015 werden die Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften erstmals gemeinsam mit den Snowboard-Weltmeisterschaften ausgetragen.

Austragungsorte

Medaillenspiegel 
Stand: 27. März 2021

Gesamt

Disziplinwertung

Siehe auch 
 Liste der Weltmeister im Freestyle-Skiing

Weblinks 
 Ergebnisse der Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften bei der FIS

Einzelnachweise